Herentia är ett släkte av mossdjur. Herentia ingår i familjen Escharinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Herentia